Příjmení Klánský nosí více významných osobností:

 Ivan Klánský (* 1948) – český klavírní interpret a pedagog
 Lukáš Klánský (* 1979) – český klavírista
 Mojmír Klánský (1921–1983) – český žurnalista, dramatik a prozaik